Synagrops är ett släkte av fiskar. Synagrops ingår i familjen Acropomatidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Synagrops